Вересня — название населённых пунктов.

Украина 
 Вересня — село в Полесском районе Киевской области.
 Вересня — прежнее (до 2009 года) название села Вересна в Барановском районе Житомирской области.